Le tournoi Open de Macao 2013 est l'édition féminine 2013 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 15 au 20 octobre 2013 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série, quatre joueuses qualifiées et une wild card la joueuse locale Liu Kwai Chi. 

En finale, Dipika Pallikal s'impose face à Rachael Grinham après avoir battu sa sœur Natalie Grinham en demi-finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao masculin 2013
 Open de Macao (squash)
 Saison 2013 de la WSA

Liens externes 

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2013
2013 à Macao
Squash en 2013
Sport en octobre 2013